Sibu (bahagian), een bahagian van de Maleisische staat Sarawak
 Sibu (district), een district in de bahagian Sibu
 Sibu (stad), een stad in het district (en de bahagian) Sibu
 Sibu (Chinese literatuur), traditionele onderverdeling van de Chinese literatuur in vier categorieën